Robert Sands ist der Name folgender Personen:
* Robert Sands (Kupferstecher) (1792–1855), englischer Künstler
 Robert Sands (Dirigent) (1828–1872), US-amerikanischer Dirigent
 Robert Charles Sands (1799–1832), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Bobby Sands (1954–1981), Mitglied der IRA